Wachau, Ausztria világörökségi védelmet élvező 30 kilométer hosszú völgyszorosa a Duna mentén
Wachau, település Németországban, Szászország tartományban